Herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2020 blev afholdt fredag den 25. september 2020 i Imola, Italien. Ruten var 31,7 km lang. Det var den 27. udgave af mesterskabet og det blev vundet af italienske Filippo Ganna.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen
 Mikkel Bjerg

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (herrer)